Albert De Gryse, Belgisch advocaat en politicus
 Edward De Gryse, Belgisch priester
 Honoré De Gryse, Belgisch politicus en bestuurder
 Livia De Gryse, Belgisch politica en bestuurder
 Philippe De Gryse, Belgisch heemkundige en schrijver

Nederlandse of Vlaamse achternaam